Буске́ () — французская фамилия. Известные носители:
 Буске, Жоэ (, 1897—1950) — французский поэт, прозаик, литературный и художественный критик.
 Буске, Фредерик (, 1981) — французский пловец.